Der 4. German Grand Prix 2012 (GGP) war ein Turnier in der Billarddisziplin Dreiband  und wurde vom 14.–15. Juli 2012 in Herten ausgetragen.
Nachdem der 2. GGP in Velbert und der 3. GGP in Bottrop wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt wurden fand der letzte GGP 2012 in Herten mit nur 20 Spielern statt. Beim 1. GGP, drei Monate zuvor in Witten, hatten noch 22 Teilnehmer um Punkte für die Rangliste und somit die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft gespielt.

Wegen der geringen Teilnehmerzahl wurde das Turnier nicht, wie geplant, vom 13.–15. Juli, sondern gestrafft am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Juli gespielt. Nach der Gruppenauslosung am Samstagmorgen um 9:30h fanden die Gruppenspiele im Round-Robin-Modus statt, am Sonntag die Finalrunde, im Achtelfinale beginnend im KO-Modus.

In der Vorrunde wurde auf 25 Punkte oder 25 Aufnahmen, in der Finalrunde auf 25 Punkte ohne Aufnahmenbegrenzung gespielt.

Jens Eggers, Gesamtgewinner von 2008, 2009 und 2011, hatte noch kurz vor dem Turnier abgesagt. Der Essener Martin Horn, zurzeit bester Deutscher auf Platz 10 der Weltrangliste stehend, galt als Favorit auf den Sieg. Schwer machen würde ihm dies der Wittener Ronny Lindemann und sein zukünftiger Mannschaftskollege Markus Dömer, aber auch Markus Galla wollte sich als Vertreter des Ausrichters nicht mit hinteren Plätzen zufriedengeben.

Ronny Lindemann konnte keinen zweiten Sieg herausspielen und schied im Viertelfinale gegen Dustin Jäschke frühzeitig aus. Nicht ganz überraschend konnte sich Markus Galla ins Finale gegen den Favoriten Martin Horn spielen, musste sich aber dem überragenden Horn mit 25:12 geschlagen geben. Horn spielte während des Turniers 3-mal eine HS von 9 und 2-mal einen GD von 2,500, die beste HS gelang jedoch Markus Dömer im Halbfinale mit 11 Punkten, gefolgt von Dustin Jäschke mit 10.

Bei seiner Rede nach der Siegerehrung widmete Martin Horn seinen Titel dem 10. April 2012 verstorbenen Bundestrainer Werner Naruhn. Dies könnte auch der letzte German Grand Prix gewesen sein, da seine Weiterführung 2013 in Frage steht.

Für die ausgefallenen GGP in Velbert und Bottrop belohnte Bundessportwart Kurt Dahlhaus die gemeldeten Spieler mit je 1 Punkt je GGP.

Vorrunde 

Legende:
 xx = Einzug in die Hauptrunde (2× Gruppenbeste)
 xx = Einzug in die Hauptrunde (6× GD-beste Dritte und Vierte)

Hauptrunde 

Quellen:

Fotogalerie

Weblinks 

 Dreiband-Asse in Buer – Artikel in der WAZ
  – DM-Teilnehmer rot dargestellt

Einzelnachweise 

2012 4
Karambolageveranstaltung 2012
Billardturnier in Herten